Görgülü bezeichnet:

 Fall Görgülü, deutscher Familienrechtsfall

Görgülü ist der Familienname folgender Personen:
 Edis Görgülü (* 1990), türkischer Popmusiker – siehe Edis (Sänger)
 Ferhat Görgülü (* 1991), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Sercan Görgülü (* 1960), türkischer Fußballspieler und -trainer